Стерн Кри́стофер Джеймс Джон (; , Тринсити, Тринидад и Тобаго) — тринидадский футболист, нападающий. Лучший бомбардир в истории сборной Тринидада и Тобаго.

Клубная карьера 
Поиграв до 19 лет на родине, Джон в 1995 году отправился в США, где поступил в колледж. Одновременно он выступал за местную студенческую команду, в которой за короткое время успел стать лидером. Дело закончилось приглашением на просмотр в клуб MLS «Коламбус Крю», который, по сути, и дал ему путёвку в большой футбол. Уже в 1998 году он, забив за сезон 26 мячей, завоевал титул лучшего бомбардира MLS, приплюсовав к нему звание лучшего игрока лиги.

По окончании сезона 1999, в котором он забил 18 мячей, на него обратили внимание представители английского «Ноттингема», который в ту пору выступал в первом дивизионе. Трансфер обошёлся «Форест» в полтора миллиона фунтов — немаленькую по меркам клуба сумму.

«Лесная» карьера Стерна продлилась три года. В клубе он сыграл в 49 матчах, забив при этом 19 мячей. По большому счёту, в «Ноттингеме» его всё устраивало, но тут команду неожиданно накрыл финансовый кризис. В итоге в феврале 2002 года Джону пришлось перебраться в «Бирмингем», который приобрёл форварда за символическую сумму в сто тысяч фунтов.

Переход в «Сити» стал ошибкой. Обладая целой россыпью квалифицированных форвардов, руководство «Бирмингема» тут же посадило легионера на «банку». Переход в «Ковентри», который состоялся в сентябре 2004 года, был «манной небесной». В новом клубе форварду быстро удалось доказать свою состоятельность — в первом же сезоне он стал вторым снайпером команды.

Впрочем, и здесь не обошлось без проблем — в сентябре 2005 он был отдан в аренду «Дерби Каунти», из которой, впрочем, спустя три месяца вернулся.

Международная карьера 
За национальную сборную забил 70 голов. По этому показателю является одним из лучших в истории мирового футбола.

Достижения 
 Командные
 Сандерленд
 Победитель Чемпионшипа (1): 2007

 Личные
 Коламбус Крю
 Лучший бомбардир MLS (2): 1998, 1999

Статистика 
 (по состоянию на 2 мая 2010)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Тринидада и Тобаго
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Игроки ФК «Каролина Динамо»
Игроки ФК «Нью-Орлеанс Сторм»
Игроки ФК «Коламбус Крю»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Солихалл Мурс»
Игроки ФК «Порт-оф-Спейн»
Футбольные тренеры Тринидада и Тобаго
Тренеры ФК «Сентрал» Тринидад и Тобаго
Тренеры сборной Ангильи по футболу
Тренеры сборной Сент-Люсии по футболу